Georg von Sachsen-Altenburg ist der Name folgender Personen:
* Georg von Sachsen-Altenburg (1796–1853), Prinz von Sachsen-Hildburghausen und von Sachsen-Altenburg und Herzog von Sachsen-Altenburg, siehe Georg (Sachsen-Altenburg)
 Georg Moritz von Sachsen-Altenburg (1900–1991), Erbprinz des Hauses Sachsen-Altenburg